

Geografia
Liberia
 Edina – città del Distretto 1
Stati Uniti d'America
 Edina – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Edina – città della Contea di Knox, Missouri

Onomastica
 Edina – nome proprio di persona ungherese femminile

Altri progetti